Il singolare del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dick Norman che ha battuto in finale Giovanni Lapentti 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Dick Norman (Campione)
 Mariano Puerta (primo turno)
 Mariano Delfino (primo turno)
 Iván Miranda (secondo turno)

 Sergio Roitman (semifinali)
 Sebastián Prieto (secondo turno)
 Juan-Pablo Guzman (quarti di finale)
 Marcos Daniel (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 2002